Rywalizacja w wadze do 61 kg mężczyzn w zapasach w stylu wolnym na Mistrzostwach Świata 2021 została rozegrana w dniach
3-4 października 2021 r. w Oslo w Norwegii,
w Jordal Amfi.

Medaliści

Wyniki 
 Legenda
 P – Zwycięstwo przed czasem

Ścieżka mistrzowska

Repasaże

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa

Mistrzostwa Świata w Zapasach 2021